

Architettura 
 Cappella di San Emeterio – piccolo luogo di culto nelle Asturie, Spagna

Persone 
 Borja San Emeterio – calciatore spagnolo
 Fede San Emeterio – calciatore spagnolo
 Fernando San Emeterio – allenatore di pallacanestro ed ex cestista spagnolo
 San Emeterio – militare e santo spagnolo